

Persone
Angiolo Orvieto – poeta italiano
Giovanna da Orvieto – religiosa italiana
Lello da Orvieto – pittore e mosaicista italiano
Laura Orvieto – scrittrice italiana
Pietro di Niccolò da Orvieto – pittore italiano del Rinascimento
Renzo Orvieto – pittore, scultore e partigiano italiano
Ugolino da Orvieto – musicista e compositore italiano

Vini
Orvieto
Orvieto classico
Orvieto classico superiore
Orvieto superiore

Altro
Orvieto – comune italiano in provincia di Terni
Monteleone d'Orvieto – comune italiano in provincia di Terni
Duomo di Orvieto
Villa Orvieto – villa di Firenze in via Poggiolino 16 (loc. La Loggia)